

Chimica 

 OF2 – formula molecolare del fluoruro di ossigeno

Altro 
 OF-2 – uno dei gradi degli eserciti della NATO

Formule molecolari